Fehltritt steht für:

 ein Verstoß gegen Umgangsformen, siehe Fauxpas
 Der Fehltritt (1960), deutscher Fernsehfilm
 Der Fehltritt (1961), US-amerikanischer Spielfilm
 Der Fehltritt (1990), 1. Episode der 2. Staffel der DDR-Fernsehserie Von Fall zu Fall (1989)

Siehe auch:
 Ihr Fehltritt